Vers (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Vers (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Vers (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Vers – termin literacki